Kutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kutjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (4,98 ha)
Kutjärnen, Värmland, sjö i Eda kommun, 
Kutjärnet, sjö i Eda kommun, 
Kutjärnen, sjö i Orsa kommun,  (19,5 ha)
Stor-Kutjärnen, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Kuttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn